Ханивел има више значења:
 Ханивел (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Ханивел (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури